Florian Menz (ur. 12 września 1994) – niemiecki skoczek narciarski, reprezentant SC Steinbach-Hallenberg.

Na międzynarodowej arenie zadebiutował 17 grudnia 2010 w Seefeld podczas zawodów Alpen Cup, oddając skoki na odległość odpowiednio 89,5 m i 96,5 m na skoczni normalnej.

W Libercu zdobył brązowy medal Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy 2011 w konkursie drużynowym, w którym wystartował wraz z Ludwigiem Pohle, Michaelem Zachrau i Michaelem Herrmannem.

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty F. Menza na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Starty F. Menza na uniwersjadzie – szczegółowo

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Niemieccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1994